Fauville peut faire référence :

Toponyme 
 Canton de Fauville-en-Caux, ancienne division administrative française située dans le département de la Seine-Maritime 
 Fauville, commune française située dans le département de l'Eure
 Fauville-en-Caux, ancienne commune française du département de la Seine-Maritime
 Sainte-Marguerite-sur-Fauville, ancienne commune française, située dans le département de la Seine-Maritime

Patronyme 
 Daniel Fauville (1953-), peintre, dessinateur, sculpteur et pastelliste belge
 Hubert Dupont-Fauville (1923-2003), homme politique français

Autre 
 Base aérienne 105 Évreux-Fauville
 Grand Prix Albert Fauville